Can Moragues (Abrera), casa de camp al Baix Llobregat
 Can Moragues (Palafrugell), habitatge al Baix Empordà 
 Can Moragues (Riudarenes), masia a Riudarenes (la Selva) 
 Can Moragues (Sabadell), masia a Sabadell (Vallès Occidental) 
 Can Moragues (Sant Antoni de Vilamajor), edifici al municipi de Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental) 
 Can Moragues (Santa Maria del Camí), possessió de Santa Maria del Camí (Mallorca)
 Torre de Can Moragues, masia fortificada al terme municipal de Parets del Vallès (Vallès Oriental)